Буховски манастир може да се отнася за:
 Буховски манастир „Света Мария Магдалена“ – недействащ манастир от 16 век
 Буховски манастир „Свети Архангел Михаил“ – недействащ манастир от 16 век

Бухово